Ел Трокадеро има више значења:

 Ел Трокадеро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трокадеро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трокадеро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику